Леони́д Петро́вич Блю́ммер (,  — , ) — российский писатель и , предприниматель, юрист (кандидат прав).

Ранние годы 
Леонид Блюммер родился в дворянской семье. Учился сначала в Симферопольской, а затем, во время Крымской войны, в Харьковской гимназиях. Не окончив курс, после седьмого класса, оставил гимназию, устроившись сельским учителем в деревне Крутояровка, Константиноградского уезда Полтавской губернии. Отсюда шестнадцатилетний учитель уже посылал корреспонденцию в газету «Одесский вестник». В 1859 г. поступил на Восточный факультет Петербургского университета (китайский язык), но проучился всего один год. Живя в Петербурге, много сотрудничал в газетах, помещая в них статьи и рецензии.

Заграничная поездка и ссылка 
Важный эпизод его биографии начался после того, как, выдержав в Московском университете в 1861 г. экзамен на степень кандидата права, Л. П. Блюммер уехал за границу, где сблизился с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым и другими русскими эмигрантами, хотя и не стал их соратником. За границей издавал журнал «Свободное слово», газеты «Весть» и «Европеец», поэтому оказался «на подозрении» у правительственных кругов. В 1865 г. был вызван царским правительством в Россию и раскаялся в своих политических «заблуждениях». Тем не менее был судим и приговорен к ссылке в Томскую губернию. Здесь он пробыл четыре года, служил управляющим золотыми приисками на Алтае и в Восточной Сибири.

Именно эти впечатления легли в основу замысла романа «Около золота», который должен был представить широкую панораму сибирской действительности, жизни и быта золотопромышленников и рабочих на приисках. Однако этот обширный эпический проект не осуществился, завершенной оказалась лишь первая часть, которая и вышла отдельным изданием в Петербурге в 1885 г. под названием «На Алтае» действие , которого происходит в городе Ковальске (Кузнецке). Алтайские впечатления отразились также в его поздних рассказах «Фальшивая бумажка» и «Слуга», вошедших в сборник «Без следа» (1887).

После ссылки 
После ссылки в Сибирь Л. П. Блюммер поселился вначале в Воронеже, затем в Саратове, занимался адвокатской практикой, был крупным дельцом, активно сотрудничал в местной («Саратовскiй Листокъ») и центральной прессе.

Был одним из основателей конно-железной дороги в Саратове.

Семья 
Сестра Антонина Петровна Блюммер-Кравцова — революционерка, член «Народной воли».

Литература 
 Воропаев В. А. Блюммер Леонид Петрович // Русские писатели, 1800—1917 : биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 285—286.

Ссылки 
 Отрывки из романа «На Алтае»

Примечания 

Писатели России XIX века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Золотопромышленники Российской империи
Писатели по алфавиту